Алекса́ндр Анато́льевич Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Анатольевич (род. 1978) — российский культурист.
 Фёдоров, Александр Анатольевич (1952—2021) — советский, российский инженер-механик, организатор производства.